Гулло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гулло, Мария Тиндара (род. 1962) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от партии «Вперёд, Италия».
 Гулло, Фаусто (1887—1974) — итальянский государственный деятель, министр сельского и лесного хозяйства.